Der S&P 100 (Standard & Poor’s 100) ist ein Aktienindex, der die Aktien von 100 der größten US-amerikanischen Unternehmen des S&P 500 umfasst. Er wurde 1976 von der Chicago Board Options Exchange (CBOE) entwickelt und ist seit 1983 Teil der Indexfamilie der Ratingagentur Standard & Poor’s.

Berechnung 
Beim S&P 100 handelt es sich um einen Kursindex. Als Basis dienen die 100 größten Aktiengesellschaften des S&P 500, die an der New York Stock Exchange (NYSE), der NYSE Amex (früher American Stock Exchange) und der NASDAQ gehandelt werden. Berechnet wird der Index nach der Wertindex-Formel, die als Meßzahl die Gesamtwertveränderung angibt. Der S&P 100 wird nicht um Dividendenzahlungen bereinigt. Kapitalmaßnahmen wie Aktiensplits haben keinen (verzerrenden) Einfluss auf den Index. Die Gewichtung erfolgt nach der Marktkapitalisierung. Über eine Aufnahme in den Index entscheidet die Ratingagentur Standard & Poor’s. Die Berechnung wird während der NYSE-Handelszeit von 9:30 bis 16:00 Ortszeit (15:30 bis 22:00 MEZ) jede Sekunde aktualisiert.

Der S&P 100 diente seit 1993 als Grundlage für den CBOE Volatility Index (VIX), der von der Chicago Board Options Exchange (CBOE) berechnet wird. Erst zur Umstellung 2003 bezog sich die Berechnung des VIX auf den S&P 500. Der Volatilitätsindex VIX misst die vom Markt erwartete kurzfristige Schwankungsintensität anhand von Optionspreisen auf den Index. Zwischen VIX und S&P 100/500 liegt eine gegenläufige Korrelation vor. Steigt die Volatilität des VIX an, dann fällt der S&P. Fällt die Volatilität des VIX, dann steigt der S&P.

Geschichte

20. Jahrhundert 
Am 2. Januar 1976 veröffentlichte die Chicago Board Options Exchange (CBOE) erstmals den „CBOE 100“. Der Basiswert lag zunächst bei 100 Punkten. Der Handel von Optionen auf den Index begann am 11. März 1983. Nach einem Abkommen zwischen der CBOE und Standard & Poors bekam der Index am 1. Juli 1983 seinen heutigen Namen „S&P 100“ und wurde der Indexfamilie von Standard & Poors zugeordnet. Am 24. November 1997 erfolgte eine Teilung des S&P 100 im Verhältnis 2 zu 1. Somit halbierte sich der Basiswert von 1976 auf 50 Punkte.

Meilensteine in der Entwicklung des S&P 100 waren der 11. Dezember 1985, als der Index mit 100,37 Punkten erstmals über der 100-Punkte-Marke schloss und der 25. Februar 1998, als er den Handel mit 500,04 Punkten zum ersten Mal über der Marke von 500 Punkten beendete. Auch in den folgenden Jahren markierte das Börsenbarometer weitere Rekordstände. Am 23. Dezember 1998 schloss der S&P 100 mit 610,48 Punkten erstmals über der 600-Punkte-Marke. Die Marke von 700 Punkten fiel zum ersten Mal am 30. Juni 1998, als der Index mit 704,47 Punkten schloss und die Grenze von 800 Punkten am 21. März 2000, als er mit 806,87 Punkten den Handel beendete.

Am 24. März 2000 markierte der Index mit einem Schlussstand von 832,65 Punkten ein Allzeithoch.

21. Jahrhundert 
Nach dem Platzen der Spekulationsblase im Technologiesektor (Dotcom-Blase) fiel der Index bis zum 9. Oktober 2002 auf einen Tiefststand von 392,69 Punkten. Das war ein Rückgang seit März 2000 um 54,5 Prozent. Der 9. Oktober 2002 bedeutet das Ende der Talfahrt. Ab Herbst 2002 begann der S&P 100 wieder zu steigen. Am 11. Juni 2003 überschritt der Index mit einem Schlussstand von 501,95 Punkten wieder die 500-Punkte-Marke. Bis 9. Oktober 2007 stieg der S&P 100 auf 729,79 Punkte.

Im Verlauf der internationalen Finanzkrise, die im Sommer 2007 in der US-Immobilienkrise ihren Ursprung hatte, begann der S&P 100 wieder zu sinken. Am 7. Oktober 2008 schloss das Börsenbarometer mit 473,61 Punkten unter der Grenze von 500 Punkten. Auf den tiefsten Stand seit dem 11. September 1996 fiel der Index am 9. März 2009, als er den Handel mit 322,13 Punkten beendete. Seit dem 9. Oktober 2007 entspricht das einem Rückgang um 55,9 Prozent.

Der 9. März 2009 bedeutete das Ende der Talfahrt. Ab dem Frühjahr 2009 hat sich der Börsenindex wieder stark erholt. Bis zum 29. April 2011 stieg er um 88,8 Prozent auf einen Schlussstand von 608,33 Punkten. Die Abschwächung der globalen Konjunktur und die Verschärfung der Eurokrise führten zu einem Kurseinbruch des Aktienindex. Am 3. Oktober 2011 beendete der S&P 100 den Handel bei 500,09 Punkten. Der Verlust seit dem Höchststand am 29. April 2011 beträgt 17,8 Prozent.

Die Ankündigung neuer Anleihekaufprogramme der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank in grundsätzlich unbegrenztem Umfang führte zu einer Erholung der Kurse am Aktienmarkt. Die monetären Impulse spielten eine größere Rolle bei der Kursbildung, als die weltweite Wirtschaftsabkühlung und die Lage der Unternehmen. Am 4. Oktober 2012 schloss der Index bei 673,19 Punkten und damit um 34,6 Prozent höher als am 3. Oktober 2011.

Höchststände 
Am 24. März 2000 markierte der S&P 100 im Handelsverlauf und auf Schlusskursbasis Allzeithöchststände.

Meilensteine 
Die Tabelle zeigt die Meilensteine des S&P 100.

Jährliche Entwicklung 
Die Tabelle zeigt die jährliche Entwicklung des S&P 100 seit 1975.

Zusammensetzung 
Der S&P 100 besteht aus folgenden Unternehmen (Stand 25. September 2019):

Weblinks 
 Index bei Standard & Poor’s
 Index bei Bloomberg
 Index bei Yahoo
 S&P 100 Index-Chart bei McGraw-Hill Financial

Einzelnachweise 

Aktienindex (Vereinigte Staaten)
Wirtschaft (New York City)